Pontét – località del comune di Imèr al confine tra Veneto e Trentino-Alto Adige
 Le Pontet (Savoia) – comune francese
 Le Pontet (Vaucluse) – comune francese